Il doppio del torneo di tennis Beijing Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Peter Tramacchi che hanno battuto in finale Nir Welgreen e Andres Zingman 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Roger Smith (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Peter Tramacchi (Campioni)

 Hyung-Taik Lee /  Yong-Il Yoon (primo turno)
 Chris Haggard /  Marcus Hilpert (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Beijing Challenger 1996